Menoidea är ett släkte av svampar. Menoidea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Menoidea